

Personen
Kumi Nakada, Japanse volleybalster
Yoshinao Nakada, Japans componist en muziekpedagoog

Overig
Nakada, dojo in Den Haag opgericht door Johan van der Bruggen